Osoby o tym nazwisku:
 Cristian Javier Simari Birkner – argentyński narciarz alpejski
 Macarena Simari Birkner – argentyńska narciarka alpejska
 María Belén Simari Birkner – argentyńska narciarka alpejska
 Wolfgang Birkner – niemiecki wojskowy i zbrodniarz nazistowski